Fugazot puede referirse a:

 María Rosa Fugazot (1942), actriz, cantante y exvedette argentina, hija de Roberto Fugazot;
 Roberto Fugazot (1902-1972), cantor y actor uruguayo.